«Атоммáш» — советский и российский футбольный клуб из Волгодонска, Ростовская область, существовавший в 1979—1994 годах.

История 
Команда «Атоммаш» дебютировала в чемпионате Ростовской области в 1979 году, где заняла 4-е место. В то время она представляла завод атомного машиностроения Атоммаш. В январе 1980 года решением коллегии Спорткомитета СССР «Атоммаш» получил право участия в чемпионате СССР среди команд второй лиги. С 1980-го года «Атоммаш» — бессменный участник чемпионатов страны.

Первые два года атоммашевцы только набирались опыта. В 1980 году команда занимает 13 место из 18-ти, а чемпионат 1981 года «Атоммаш» и вовсе закончил на последнем месте. И лишь в переходных матчах с азовским «Лучом» волгодонцы добились права на следующий год выступать в чемпионате СССР. В 1982 году в «Атоммаше» сменился главный тренер. Вместо Геннадия Матвеева волгодонскую команду возглавил Анатолий Иванов, который поднял «Атоммаш» до восьмого места. Но следующий год атоммашевцы вновь проводят не очень удачно, заняв в итоге 13 место из 16-ти.

В 1984 году команду возглавил новый главный тренер — выпускник Волгоградского института физкультуры и аспирантуры Государственного института физкультуры Александр Сергеевич Ирхин. Вместе с новым тренером пришли и новые игроки, в основном — воспитанники отделения футбола Ростовского спортинтерната. В результате команда преобразилась. В 1984-м году «Атоммаш» занял третье место, в 1985-м — пятое и в 1986 — четвёртое.

В последнем чемпионате СССР 1991 года волгодонская команда занимает 5-е место во второй лиге, благодаря чему в 1992 году, после распада Советского Союза, получает право играть в первой лиге российского чемпионата. Правда, задержалась команда там лишь на один сезон. Чтобы удержаться в первой лиге, «Атоммашу» не хватило всего лишь одного очка.

1993 год для команды был одним из самых неудачных. «Атоммаш» занял 14-е место из 16-ти и со следующего сезона играл в третьей лиге. Команду покинули почти все игроки, осталось только пять человек. Но нашелся тренер, который в кратчайшие сроки из ничего создал совершенно новый коллектив. Это был Валерий Николаевич Зубаков, приехавший в город из Элисты. И в 1994 году «Атоммаш» занимает уже девятое место (после 14-го это, несомненно, был успех). Однако тот сезон был последним в истории команды. В трудные для страны и города времена, чтобы удержать футбол на высоком уровне, было решено объединить «Атоммаш» с другой командой из Волгодонска — «Химиком». Появился футбольный клуб «Волгодонск».

Статистика выступлений

Тренеры 
 Егорович, Вячеслав Владимирович (1978—1979)
 Шкляр, Сергей Сергеевич (1979)
 Матвеев, Геннадий Михайлович (1980—1981)
 Иванов Анатолий Николаевич (1982—1983)
 Ирхин, Александр Сергеевич (1984—1987)
 Антонов, Геннадий Георгиевич (1987—1989)
 Раков, Александр Александрович (1989—1993)
 Зубаков, Валерий Николаевич (1994)

См. также 
 :Категория:Игроки ФК «Атоммаш»

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте КЛИСФ  (ошибочно сведена статистика «Атоммаша» и его преемника)

Футбольные клубы СССР, прекратившие существование
Футбольные клубы России, прекратившие существование
Футбольные клубы Ростовской области
Спортивные клубы Волгодонска
Появились в 1979 году в СССР